Eskudo (escudo, izg. [eškúdo], v portugalščini pomeni »ščit« ali »grb«) je bila portugalska denarna enota med letoma 1911 (denarna reforma po zrušitvi monarhije) in 2002 (uvedba evra). V afriških kolonijah so leta 1914 vpeljali ločene eskude, v azijskih pa so to storili šele leta 1958. Vse te kolonialne valute so bile po vrednosti enakovredne portugalskemu eskudu. Afriške kolonije so dotedanje eskude uporabljale še nekaj časa po osamosvojitvi, nato pa so jih zamenjale z drugimi valutami in eskudi so se do danes ohranili le še na Zelenortskih otokih. V azijskih kolonijah so bili odpravljeni takoj po indijski (Goa) in indonezijski zasedbi (Vzhodni Timor, kjer so po osamosvojitvi leta 1999 uvedli ameriški dolar).

Nekaj časa je bil tudi denarna enota Čila, v dveh obdobjih pa se je uporabljal tudi v Španiji. V španščini se beseda izgovori kot [eskúdo].

Sedanje valute z imenom eskudo
 zelenortski eskudo (CVE)

Nekdanje valute z imenom eskudo
 angolski eskudo (1914 - 1928, 1958 - 1977)
 čilenski eskudo (1960 - 1975)
 mozambiški eskudo (1914 - 1980)
 portugalski eskudo (1911 - 2002)
 portugalskogvinejski eskudo (1914 - 1975)
 portugalskoindijski eskudo (1958 - 1961)
 portugalskotimorski eskudo (1958 - 1976)
 saotomejsko - principški eskudo (1914 - 1977)
 španski zlati eskudo (1566 - 1833)
 španski srebrni eskudo (1864 - 1869)

Glej tudi
 peso

Valute